Ortygie signifie, étymologiquement, « île aux cailles ».
 Premier nom de Délos, une île des Cyclades, en Grèce.
 île d'Ortygie, île de Syracuse, ville italienne située sur la côte, au sud-est de la Sicile.